Nikopol bezeichnet
 Nikopol (Ukraine), Stadt in der Ukraine
 Nikopol (Isjum), Dorf in der Ukraine, Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Nikopoli (Lachanas), Dorf in Griechenland
 Nikopol (Bulgarien), Stadt in Bulgarien
 Alexander Nikopol, Comicfigur von Enki Bilal
 Nikopol: Die Rückkehr des Unsterblichen, ein Computerspiel nach dem Comic von Bilal

Siehe auch:
 Nikopolis